Викки Карр (, урожд. Флоренсия Бисента де Касильяс Мартинес Кардона (Florencia Bisenta de Casillas Martinez Cardona); род. 19 июля 1941, Эль-Пасо) — американская певица и филантроп. Исполнительница песен в различных жанрах, включая джаз, поп и кантри. Снискала особую популярность и успех, исполняя песни на испанском языке.

Карьера 
Кардона взяла сценическое имя «Викки Карр» и сотрудничала с лейблом Liberty Records с 1962 года. Её первым синглом, который получил успех, был He’s a Rebel, который в 1962 году стал № 5 в Австралии и № 115 в США. Продюсер Фил Спектор услышал отрывок песни Карр на студии и немедленно написал кавер-версию для The Crystals, которая стала № 1 в США. В 1966 году Карр гастролировала по Южному Вьетнаму вместе с актёром-комедиантом Дэнни Кеем, чтобы выступать для американских военных. В следующем году её альбом It Must Be Him был номинирован на три премии Грэмми. Одноимённый трек стал третьим на Billboard Hot 100 в США в 1967 году. It Must Be Him был продан в 1 миллион копий и был удостоен золотого диска. Две другие её песни попали в US Top 40: The Lesson в 1968 году и With Pen in Hand в 1969 году. Почти в это же время Дин Мартин назвал её «лучшей певицей в деле». 10 синглов Карр попали в американские поп-чарты и ещё 13 её альбомов смогли попасть в американские чарты поп-альбомов.

В 1968 году она записала 6 выступлений для London Weekend Television. Карр появлялась в разных телепередачах, например, такой как The Bing Crosby Show на American Broadcasting Company в сезонах 1964-1965 годов. В 1970 году она стала «Женщиной года» по версии Los Angeles Times. Она была приглашена в качестве ведущей на программу The Tonight Show Starring Johnny Carson в 1973 году. Викки Карр получила звезду на Голливудской «Аллее славы» в 1981 году. Карр также достигла редкого случая, спев для 5 президентов за всю свою карьеру: Ричард Никсон, Джеральд Форд, Рональд Рейган, Джордж Буш и Билл Клинтон. Форд пишет в своей автобиографии «A Time to Heal» (Время, чтобы выздоравливать), что когда Карр появилась в Белом доме, она спросила президента: «Какое мексиканское блюдо Вам нравится?», и я ответил ей: «Мне нравитесь Вы.» Далее он пишет, что Первой леди это не понравилось: «Бетти подслушала разговор и разумеется, она не была в восторге.»

В 1980-х и 1990-х Викки Карр приобрела огромный успех в мире латиноамериканской музыки. Она была удостоена премии Грэмми за «Лучший мексиканский/мексикано-американский альбом» «Simplemente mujer» в 1986 году и «Recuerdo a Javier Solís» в 1995 году, за «Лучший латиноамериканский поп-альбом» «Cosas del Amor» в 1992 году. Она была также номинирована на премию Грэмми за диски «Brindo a La Vida, Al Bolero, A Ti» (1993 год) и «Emociones» (1996 год). Её многочисленные испаноязычные хиты включают в себя такие синглы как «Total», «Discúlpame», «Déjame», «Hay Otro en Tu Lugar», «Esos Hombres», «Mala Suerte» и «Cosas del Amor». «Cosas del Amor» продержалась на первом месте в латиноамериканских чартах США в 1991 году более, чем 2 месяца. Её испаноязычные альбомы стали золотыми и платиновыми в Мексике, Чили, Пуэрто-Рико, Венесуэле, Коста-Рике, Колумбии и Эквадоре.

В 1999 году она записала специально для Public Broadcasting Service «Vikki Carr: Memories, Memorias», в котором она исполнила популярные мелодии 1940-х-1950-х годов на двух языках. Её гостями были Пепе Агилар, Артуро Сандоваль и Джек Джонс. В 2001 году она выпустила праздничный альбом «The Vikki Carr Christmas Album».

В 2002 году она с большим успехом выступила в мюзикле «Follies» («Безумство») в Лос-Анджелесе. Этот мюзикл — творение Стивена Сондхайма, в котором также выступали Хэл Линден, Патти Дьюк и Гарри Гроэнер. В 2006 году Карр сыграла саму себя в триллере «Puerto Vallarta Squeeze». В 2008 году, Карр вела на Public Broadcasting Service передачу «Fiesta Mexicana», где были исполнены музыка и танцы Мексики. Через год она была награждена «Lifetime Achievement Award» (Награда за достижения всей жизни) от «Latin Recording Academy». Она выступила на «Latin Grammy», где исполнила песню «Cosas del Amor» вместе с Ольгой Таньон и Дженни Риверой.

Благотворительность 
Викки Карр известна в США как артистка и филантроп. Она посвятила много времени благотворительности и участвовала в таких некоммерческих организациях как United Way of America, American Lung Association, Muscular Dystrophy Association и St. Jude Children's Research Hospital. За 22 года она провела несколько благотворительных концертов в поддержку средней школы Святого Креста в Сан-Антонио в штате Техас. В 1971 году она учредила «Стипендиальный фонд Викки Карр» (англ. Vikki Carr Scholarship Foundation), предназначенный для поддержки  в Калифорнии и Техасе. В настоящее время фонд выплатил более чем 280 стипендий на общую сумму, превышающую четверть миллиона долларов США.

Дискография

Альбомы

Синглы

Ссылки 

 Официальный сайт
 Официальный сайт фан-клуба
 
 Викки Карр на Billboard.com

Примечания 

Певцы и певицы США
Лауреаты премии «Грэмми»
Артисты, известные под псевдонимами
Исполнители Liberty Records
Исполнители Columbia Records
Поп-вокалисты США